SEN - IATA kod portu lotniczego Londyn Southend

Zobacz też 
 Sen (ujednoznacznienie)